Demeter György (1876–1925) orvos
 Demeter György (1916–1975) gépészmérnök, kandidátus, szakíró
 Demeter György (1929) katonapolitikus
 Demeter György (1959) zenész, énekes
 Demeter György színész
 Demeter György röplabdázó, a Fenerbahçe SK férfi röplabdacsapatának edzője
hasonló nevűek
 Dömötöri Demeter György (17. század) evangélikus tanár